Cherni vrukh kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerni vrch (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Vltjedrm, 
 Tjerni vrch (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Kameno, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar